

Топонимы 
 Альзон  — река во Франции
 Альзон  — ещё одна река во Франции
 Альзон  — французский кантон департамента Гар
 Альзон  — французский кантон департамента Од

Населённые пункты 
 Альзон () — французская коммуна в департаменте Гар
 Альзон () — французская коммуна в департаменте Од